Depuis le recensement national de l'an 2000, l'Indiana envoie neuf élus à la Chambre des représentants des États-Unis.

Représentation actuelle à la Chambre des représentants (2019-2021)

Démographie 
 Parti politique
 7 républicains
 2 démocrates

 Sexe
 7 hommes
 2 femmes

 Ethnie
 8 Blancs
 1 Afro-Américain

; Religion
 3 catholiques
 1 autres chrétiens
 1 presbytérien
 1 baptiste
 1 pentecôtiste
 1 luthérien
 1 musulman

Délégations historiques

Premières 
 En 1932,  est la première femme élue au Congrès pour l'Indiana.

 En 1982, Katie Hall est la première personne afro-américaine élue au Congrès pour l'Indiana.
 En 2006, André Carson est élu à la Chambre des représentants en remplacement de sa grand-mère, Julia Carson, devenant le premier homme afro-américain et le premier musulman élu Congrès pour l'Indiana.

Notes et références

Articles connexes 
 Chambre des représentants des États-Unis
 Liste des sénateurs de l'Indiana

Indiana
Liste en rapport avec l'Indiana